

Localidades

Ilha King

King (Carolina do Norte)
Condado de King (Texas)
Condado de King (Washington)

Outros
King Records
King (jogo)
King (Art of Fighting)
King (TTC)
King (Tekken)
King (álbum de T.I.)
King (empresa)  - King Digital Entertainment plc
King (futebolista) - Nivacir Innocencio Fernandes

Desambiguações de topônimos